Конта́кт (от  «прикосновение») — поверхность соприкосновения чего-либо; взаимодействие, связь, сотрудничество.

 Геологический контакт
 Электрический контакт
 Нормально замкнутые контакты
 Нормально разомкнутые контакты
 Терминальные контакты

 Оптический контакт
 Культурный контакт (см. Межкультурная коммуникация)
 Контакты с инопланетянами (Первый контакт в фантастике, в проблеме SETI / CETI и НЛО)
 Социальный контакт
 «Диспетчер контактов» — компонент Microsoft Outlook
 Языковые контакты
 Межклеточные контакты
 Щелевые контакты

Литература
 «Контакт» — научно-фантастический роман Карла Сагана

Кинематограф
 «Контакт» — художественный фильм с Татьяной Токарской.
 «Контакт» — советский мультфильм киностудии «Союзмультфильм» 1978 года.
 «Контакт» — советский двухсерийный телефильм киностудии «Таджикфильм» 1981 года.
 «Контакт» — научно-фантастический фильм 1997 года.
 «Контакт» — фильм 2005 года.
 «Контакт» — фильм режиссёра Сергея Борчукова.
 «Контакт» («Связь» ()) — американский драматический сериал 2012-2013 годов.
 «Контакт» — российско-украинский детективный сериал 2019 года.
 «Контакт» — российский драматический сериал 2021 года.

Прочее
 Контакт — устная игра на отгадывание слов.
 Контакт-1 — динамическая защита танков.
 Контакт-5 — динамическая защита танков.
 Контактные отпечатки (в другом написании Контакты) — печать фотографий контактным способом.
 Contact — система денежных переводов.
 Contact (компьютер) — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.
 «Контакт» — завод в Саратове.

См. также 
 Вконтакте